

Arte 
 Angelo – parte degli affreschi delle Storie della Vera Croce di Piero della Francesca ad Arezzo
 Angelo – dipinto di Raffaello Sanzio a Brescia
 Angelo – dipinto di Raffaello Sanzio a Parigi
 Angelo – mosaico di Giotto a Boville Ernica (FR)

Cinema 
 Angelo (Angel) – film del 1937 diretto da Ernst Lubitsch
 Angelo – film del 1982 diretto da Neil Jordan
 Angelo – film del 2018 diretto da Markus Schleinzer

Fumetto e animazione 
 Angelo – supereroe dei fumetti Golden Age della Timely Comics
 Angelo – supereroe mutante della Marvel Comics
 Angelo – personaggio della serie Pokémon
 Angelo – personaggi di Neon Genesis Evangelion

Geografia 
 Angelo – città degli Stati Uniti situata in Wisconsin

Musica 
 Angelo – opera lirica di Cezar' Antonovič Kjui
 Angelo – gruppo musicale giapponese
 Angelo – album di Ron del 1994
 Angelo – singolo di Francesco Renga del 2005
 Angelo – album di Vale Lambo del 2018

Religione 
 Angelo – figura spirituale di contesto religioso

Altro 
 Angelo – nome proprio di persona maschile
 Angelo – cognome italiano
 Angelo – termine usato in araldica
 Angelo – nome di alcune monete
 Angelo (1981) – calciatore brasiliano
 Angelo – racconto di fantascienza di Pat Cadigan del 1987
 Angelo – personaggio della serie televisiva Jarod il Camaleonte

Pagine correlate 
 Angela (disambigua)
 Angeli
 Angel
 Angels
 L'angelo
 Sant'Angelo
 The Angel
 D'Angelo (disambigua)

Altri progetti